Ел Пакајал има више значења:

 Ел Пакајал (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пакајал (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пакајал (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пакајал (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пакајал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пакајал (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пакајал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику